Alter Ego (lateinisch für das andere Ich) steht für:

 Alter Ego, Figur eines „anderen Ichs“
 Alter Ego (Musik), deutsche Musikgruppe
 Alter Ego (Musikensemble), italienisches Musikensemble
 Alter Ego (Computerspiel 1986), Computerspiel
 Alter Ego (Computerspiel 2010), Computerspiel
 Alter Ego (Fard-Album), Album von Fard (2010)
 Tatort: Alter Ego, deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch (2012)

Siehe auch: